

Могутово — село, Бузулуцький район, Оренбурзька область
 Могутово — присілок, Наро-Фоминський міський округ, Московська область
 Могутово — присілок, Щолковський міський округ, Московська область